Amangeldy – nazwa wielu miejscowości w Kazachstanie
 Amangeldy (film)
 Amangeldy Imanow

Zobacz też